Протонний магнітний резонанс 
 Придністровська Молдавська Республіка

Акроніми